Каракурт, або Чорна вдова (Latrodectus tredecimguttatus) — один з видів павуків.
 Каракурт — село, Одеська область, Болградський район.

Техніка 
 Малі ракетні кораблі проекту 22800 (шифр «Каракурт»)